Норрботтен — лен, адміністративно-територіальна одиниця в північній Швеції.
Норрботтен — ландскап, історична область у північній Швеції.